Multitasking kan verwijzen naar:
 Multitasking (computer), een computerterm
 Multitasken, het meerdere dingen tegelijk doen